Le terme Route 158 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 158 en Allemagne
 BR-158 au Brésil
 Route 158 au Québec, Canada
 Route nationale 158 en France